Eðvaldsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Atli Eðvaldsson (1957-2019), footballeur islandais ;
 Jóhannes Eðvaldsson (1950-2021), footballeur islandais ;
  (né en 1975), entraîneur islandais de basket-ball.

Notes et références 

en:Eðvaldsson